Issa (Isabell Øversveen) – norweska wokalistka i kompozytorka
 Issa (Jane Siberry) – kanadyjska wokalistka i kompozytorka
 Issa – osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie penzeńskim
 Issa – rzeka na Białorusi
 Issa – rzeka w Mordowii (Rosja)
 Issa – rzeka w obwodzie pskowskim w Rosji
 ISSA (ang. International Sailing Schools Association) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich
 ISSA (ang. International Security Systems Association) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Systemów Zabezpieczeń
 ISSA Polska – stowarzyszenie promujące zagadnienia bezpiecznego zarządzania zasobami informacyjnymi
 ISSA (ang. International Shanty and Seasong Association) 
 ISSA (ang. International Ship Suppliers Association) – Międzynarodowe Zrzeszenie Dostawców Okrętowych
 Kobayashi Issa – japoński autor haiku
 „Issa” () – okręt radziecki, wcześniejszy estoński „Vanemuine” i rosyjski „Impierator”